Лашче може бити:

 Лашче (Боровница), насељено мјесто у општини Боровница, Република Словенија
 Лашче (Жужемберк), насељено мјесто у општини Жужемберк, Република Словенија